Atenió, rei de Sicília
 Atenió, poeta còmic grec
 Atenió, metge grec 
 Atenió, pintor grec